«Petit Bois» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Petit Bois, 3ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.
 Petit Bois, 4ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.
 Petit Bois, 5ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.